N.D.Atwood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 N. Duane Atwood
 N.Duane Atwood